Тюменєв — татарське, калмицьке і російське прізвища. Відомі носії:
 Тюменєв Віктор Миколайович (нар. 1957) — радянський хокеїст, нападник, Заслужений майстер спорту СРСР (1982). 
 Тюменєв Олександр Ілліч (1880—1959) — російський історик, фахівець з історії стародавнього світу.

 Тюменєва Галина Олександрівна (1908—1999) — український музикознавець, педагог, музичний критик. 
калмицькі прізвища
російські прізвища
татарські прізвища